Lisa Lung (* 29. Juni 1999) ist eine belgische Tischtennisspielerin. 2014 gewann sie Silber bei der Schüler-Europameisterschaft.

Erfolge 
Lung nahm an sechs Europameisterschaften teil, wobei sie 2019 mit der Mannschaft das Achtelfinale erreichte. Ansonsten kam sie weder im Einzel, Doppel noch Mixed in die Nähe von Medaillenrängen. Bei Jugend-Europameisterschaften konnte sie 2014 im Einzel Silber gewinnen und 2015 mit der Mannschaft Silber erringen. Zweimal war sie bei den Europaspielen vertreten. Zusammen mit Cedric Nuytinck zog sie 2019 ins Mixed-Achtelfinale ein, wo gegen die Paarung Bernadette Szőcs/Ovidiu Ionescu Schluss war. Bei fünfmaliger Teilnahme an Weltmeisterschaften konnte sie keine Erfolge erzielen. 2016 erzielte sie mit dem Erreichen des Viertelfinales im Doppel bei Jugend-Weltmeisterschaften ihr bestes Ergebnis. Dabei erfolgte eine Niederlage gegen Mak Tze Wing und Minnie Soo Wai Yam. Auf der World Tour 2015 erreichte sie bei den Belgium Open mit Eline Loyen das Halbfinale. Bei den Nigeria Open im Rahmen der Challenge Series sicherte sich Lung jeweils einmal Bronze im Doppel und Mixed sowie einmal Silber im U-21-Wettbewerb. Im April 2020 erzielte sie erstmals mit Platz 111 in der ITTF-Weltrangliste ihre persönliche Bestmarke.

Von 2018 bis 2020 spielte Lisa Lung beim Bundesligaverein TV Busenbach, dann wechselte sie zu TTC Weinheim in die 2. Bundesliga, wo sie sich 2022 wieder verabschiedete.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Belgien)
Teilnehmer an den Europaspielen (Belgien)
Teilnehmer der Europaspiele 2015
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Teilnehmer der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2014
Belgier
Geboren 1999
Frau